Ольга Дени́сова:
 Денисова, Ольга Денисовна (1921—2000) — советская колхозница, Герой Социалистического Труда.
 Денисова, Ольга Николаевна (1946—2022) — советская артистка цирка.